La Chapelle-Bâton pode se referir a:

 La Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres)
 La Chapelle-Bâton (Vienne)

La Chapelle-Baton